Paper Dolls – film per la televisione statunitense del 1982 diretto da Edward Zwick.
Il profumo del successo (Paper Dolls) – serie televisiva statunitense tratta dal film precedente e trasmessa nel 1984.
Paper Dolls – gruppo musicale britannico attivo negli anni 1960.